Cantiones sacrae oder Sacrae cantiones (Latein für Geistliche Gesänge bzw. Lieder) steht für:

 Cantiones sacrae, in der westeuropäischen Renaissance- und Frühbarockmusik eine Sammlung lateinischer Motetten zu biblischen Texten oder zu hymnographischen Texten - Paraphrasen der Heiligen Schrift (im Gegensatz zu auf kirchliche Feste abgestimmten Sammlungen lateinischer Motetten)

verschiedene Sammlungen:

 Cantiones sacrae (William Byrd) von William Byrd
 Cantiones sacrae (Gesualdo) von Carlo Gesualdo
 Cantiones sacrae (Hans Leo Haßler) von Hans Leo Haßler
 Cantiones sacrae (Schütz) von Heinrich Schütz
 Cantiones sacrae (Melchior Vulpius) von Melchior Vulpius